Фамилија Виљегас има више значења:

 Фамилија Виљегас, Колонија Примавера (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Виљегас (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику